Марсело Диас (певец) — аргентинский тенор
 Марсело (Селло) Диас — бразильский музыкант
 Марсело Диас Диас — чилийский политик
 Марсело Диас Рохас — чилийский футболист